Христофор Макси́мов:
 Максимов, Христофор Константинович (1852—1938) — священнослужитель Русской православной церкви, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, занимался полемикой со старообрядцами.
 Максимов, Христофор Трофимович (1917—1980) — якутский советский актёр и композитор. Народный артист Якутской АССР.